Refrein (stijlmiddel), herhaling in een lied of gedicht
Refrein (dichtkunst), dichtvorm met een herhaalde stokregel